Las siguientes tablas comparan información general y técnica para un gran número de Administradores de archivos destacables.

Información general 
Información general básica sobre los administradores: creador/compañía etc.

Soporte de sistemas operativos

Administradores de archivo multi-plataforma 
Esta tabla muestra los sistemas operativos en los que los administradores de archivo funcionan, sin emulación.

Administradores de archivos solo para Mac 
 Finder
 Path Finder
 Disk Order
 Xfile

Administradores de archivos solo *nix 
 emelFM2
 Gentoo file manager
 GNOME Commander
 Krusader
 PCMan File Manager
 ROX-Filer
 Thunar
 SpaceFM

Administradores de archivos solo Windows 
 Altap Salamander
 Directory Opus
 Explorer++
 FAR Manager
 File Manager
 PowerDesk
 SE-Explorer
 STDU Explorer
 Total Commander
 Windows Explorer
 xplorer²
 XYplorer
 ZTreeWin

Vistas del administrador 
La información sobre cómo está implementadas nativamente las vistas comunes de administración de archivos (sin añadidos de terceros).

Los administradores de archivo de paneles gemelos tienen paneles conectados obligatoriamente donde una acción en un panel conlleva una reacción en el segundo. Konqueror soporta paneles múltiples divididos horizontalmente, verticalmente o ambos, pero estos tableros no actúan como tableros gemelos por defecto (el usuario tiene que marcar los paneles  quiere que actúen como paneles gemelos).

Protocolos de red 
Información en qué protocolos de red soportan los administradores de archivos. Tener en cuenta que muchos de estos protocolos se podrían soportar, en parte o por compelto, por capas de software bajo el administrador de archivos, más que por el propio administrador de archivos; por ejemplo, Finder de Mac OS X no implementa esos protocolos, y el Explorador de Windows no implementa la mayoría de ellos, estos simplemente usan llamadas normales al sistema de archivos para acceder a archivos remotos, y Konqueror utiliza llamadas de sistema de archivo normales o llamadas de esclavo KIO para acceder archivos remotos.  Algunas funciones, como buscar servidores o comparticiones, podrían ser implementados en el administrador de archivos incluso si la mayoría de funciones están implementadas por debajo el administrador de archivos.

Características de archivo 
Información de qué funciones básicas de archivos soporta el administrador.

Características de exploración

Características de búsqueda 
Información sobre que características de búsqueda de archivos soporta el administrador. RegExp incluye la posibilidad de búsquedas boleanas anidadas, por tanto todos los administradores de archivos que soportan la búsqueda RegExp también soportan las búsquedas Booleanas.

Extensibilidad 
Información sobre qué partes de la aplicación pueden ser extendidas por plugins.

Notas

Enlaces externos 
 Softpanorama Página de Directores de Archivo ortodoxa (Casa del OFM estándar)
 Comparación de algunos administradores de archivo "ligeros" en GNU/Linux.

Administrador de archivos
Anexos:Comparativas de software